Капшученко Василь Семенович (1846—1909) — волосний голова Хотівської волості Київського повіту на початку XX століття.
 Капшученко Микола Васильович (1889—1959) — протоієрей Андріївського собору в Києві, син Василя Капшученка, батько Раїси Окіпної.
 Капшученко Петро Савич (1915—2006) — український скульптор.
 Капшученко Раїса Миколаївна (відома як Окіпна, 1914—1942) — українська актриса.

Див. також 
 Капшученко-Шумейко Юлія Петрівна

Прізвища на -енко